Kernwaffenprogramm bzw. Nuklearwaffenprogramm oder Atomwaffenprogramm steht in Ländern, die über Kernwaffen verfügen oder an solchen arbeiten, für die Menge aller Rüstungsaktivitäten, die diese Waffen beinhalten oder auf ihnen aufbauen.

Folgende Kernwaffenprogramme sind derzeit bekannt:
 Chinesisches Kernwaffenprogramm, siehe Kernwaffentestgelände Lop Nor
 Deutsches Atomprogramm im Zweiten Weltkrieg, siehe Uranprojekt
 Französisches Kernwaffenprogramm, siehe Force de dissuasion nucléaire française
 Indisches Atomprogramm
 Iranisches Atomprogramm
 Israelisches Atomwaffenprogramm
 Italienisches Kernwaffenprogramm
 Pakistanisches Atomprogramm
 Nordkoreanisches Kernwaffenprogramm
 Atomprogramm Saudi-Arabiens
 Schwedisches Kernwaffenprogramm
 Schweizer Kernwaffenprogramm
 Sowjetisches Atombombenprojekt
 US-amerikanisches Kernwaffenprogramm, siehe Los Alamos National Laboratory

Siehe auch:
 Kernwaffe